Etera puede referirse a:
Cliente, en la civilización estrusca.
Hieródula o hetera, en la civilización griega (el uso de "etera" sin "h" para este contexto no es habitual, pero aparece en alguna bibliografía).
etera tiene que ver con las diversas opciones del abanico de posibilidades que existe ante una situación

Notas